Хуай, річка
 Хуай, армія
 Хуай-цзун (Сун)
 Хуай — лаоський монарх